Carpignano puede referirse a:
 Carpignano Sesia, localidad y comuna de la provincia de Novara, región de Piamonte, Italia.
 Carpignano Salentino, localidad de la provincia de Lecce, región de Puglia, Italia.
 Cura Carpignano, localidad y comuna de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia.